Erdélyi Szabó Gusztáv (1852–1895) lapszerkesztő
 Szabó Gusztáv (1879–1963) mezőgazdasági gépészmérnök